Хи́лльер () — английская фамилия.

Фамилия 
 Хилльер, Бен (fl. с 1993) — британский музыкальный поп-рок-продюсер.
  (1835—1927) — американский политик:  (1885—1887).
  (1807—1886) — американский юрист, судья и политик, солиситор министерства финансов (1853—1858).
 Хилльер, Ламберт (1893—1969) — американский режиссёр и сценарист.
  (1895—1961) — американский поэт.
Второе имя
  (1845—1909) — итальянский зоолог и антрополог.

См. также 
 Хиллер